Сальвадор на летних Олимпийских играх 2012 был представлен в 7 видах спорта.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В утешительный заезд попадали спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

 Женщины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 1
Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 1

Мужчины

Ссылки 
 Сборная Сальвадора  на сайте sports-reference.com 
 

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года
2012